Fontaine du Château d'eau (Guillaume-Thérèse-Antoine Degeorge) (1830) à Riom. 
 Fontaine du Château d'eau (Pierre-Simon Girard) (1811) à Paris. 
 Fontaine du Château d'eau (Gabriel Davioud) (1867 ?) à Paris. Fontaine installée depuis place Daumesnil (actuelle place Félix-Éboué). Ces deux dernières se sont succédé sur l'ancienne place du Château-d'Eau (actuelle place de la République).